Марко Гарсия:
* Гарсия, Марко (род. 1981) — гондурасский футболист и тренер.
 Гарсия, Марко (род. 2000) — мексиканский футболист.
 Гарсия Фалькон, Марко (род. 1970) — перуанский писатель.
 Гарсия-и-Суарес, Марко Антонио (1899—1972) — епископ Гранады в Никарагуа (1953—1972).

См. также 
 Гарсия, Марк
 Гарсия, Маркос